Antonino Buttitta (1933-2017) – antropologo, accademico e politico italiano, figlio di Ignazio
 Ignazio Buttitta (1899-1997) – poeta italiano, padre di Antonino